Auriscalpium är ett släkte av svampar. Auriscalpium ingår i familjen Auriscalpiaceae, ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar,  och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Auriscalpium